

Banc 
 Banc public, un banc installé dans un endroit public
 Bancs-reposoirs d'Alsace

Arts

Musique  
 Les Amoureux des bancs publics, chanson de Georges Brassens, originellement sous le nom Bancs publics sur l'album Le Vent, 1953

Arts visuels 
 Bancs publics (Versailles Rive-Droite), film (comédie) de Bruno Podalydès, 2009

Voir aussi 
Les Amoureux au ban public

Homonymie de titre